Kammerbusch steht für
 Revenahe-Kammerbusch, Ortsteile der Gemeinde Sauensiek in Niedersachsen.
 Landschaftsgarten Kammerbusch, eine Parkanlage aus dem 19. Jahrhundert.